Jméno a příjmení Oldřich Haičman má více nositelů:

 Oldřich Haičman (politik) (* 1932) – český a československý politik ČSL ze Zlínska, poslanec FS za normalizace
 Oldřich Haičman (ředitel charity) (* 1963) – český charitativní pracovník, ředitel Charity České republiky